Ха́ральд Прекрасноволо́сый (, ; умер ок. ) — сын Хальвдана Чёрного, конунг Вестфольда, первый король Норвегии. Представитель рода Инглингов, родоначальник династии, правившей Норвегией до XIV века. Стал главным героем «Саги о Харальде Прекрасноволосом», вошедшей в состав «Круга Земного».

Биография 
Единственный сын и преемник Хальвдана Чёрного, конунга из рода Инглингов, правителя Вестфольда. Его матерью была Рагнхильд, дочь Сигурда Оленя, конунга .

Харальду было десять лет, когда умер его отец. Изначально войском Харальда командовал брат его матери, Гутторм сын Сигурда. В ходе войны за объединение крупнейших княжеств Харальд во главу интересов ставил права поддержавших его бондов (землевладельцев) Траундхейма (земли трандов), Раумсдаля (земли раумов), Рогаланда (земли ругов) и Холугаланда (земля холейгов). Согласно сагам, череда побед Харальда над местными хёвдингами увенчалась великой битвой при Хафрсфьорде (около 872 года), после которой он стал именовать себя «правителем норвежцев». Именно тогда вошёл в употребление топоним «Норвегия» (что значит «северный путь»).

Объединение Норвегии под властью Харальда было непрочным. Историки спорят о той территории, на которую распространялась его власть. Вероятно, это были только прибрежные области на юге Норвегии. Потерпевшие поражение викинги (среди которых был основатель Нормандского герцогства Роллон), как повествуют саги, отправились колонизировать Исландию и Нормандию. В конце жизни Харальд совершил завоевательную экспедицию на запад, к берегам Шотландии, покорив Оркнейские и Шетландские острова. Впервые ввёл в Норвегии поголовную подать, постоянные налоги. Вступил в борьбу за Вермланд и другие приграничные области с шведским конунгом Эриком Эмундссоном.

Последние годы правления Харальда были омрачены распрями между его многочисленными сыновьями (в разных сагах их число варьируется от одиннадцати до двадцати). Верховным правителем Харальд назначил своего любимого сына Эйрика Кровавую Секиру.

Семья 
Согласно исландским сагам, Харальд Прекрасноволосый имел много жен и детей. Одних только сыновей у него насчитывалось от одиннадцати до двадцати.

Список детей Харальда Прекрасноволосого, согласно «Кругу земному»:

Дети от Асы, дочери хладирского ярла Хакона сына Грьотгарда:
 Гутторм, конунг Ранрики
 Хальвдан Чёрный, конунг Трёнделага
 Хальвдан Белый, конунг Трёнделага
 Сигрёд, конунг Трёнделага

Дети от Гиды, дочери Эйрика, конунга Хёрдаланда:
 Алов Краса Года, жена ярла Торира Молчаливого
 Хрёрек Харальдссон
 Сигтрюгг Харальдссон
 Фроди Харальдссон
 Торгисль Харальдссон (С. Стурлусон идентифицировал его с Тургейсом ирландской истории)

Дети от Рагнхильд Могущественной, дочери Эйрика, короля Йотланда:
 Эйрик Кровавая Секира (ок. 885—954) — король Норвегии (930—934) и Йорка (947—948, 952—954).

Дети от Сванхильд, дочери ярла Эйстейна:
 Бьёрн Мореход (ок. 890—927), конунг Вестфольда
 Олаф Харальдссон Гейрстадальф (ок. 890—934), конунг Вингулмарка, Вестфольда и Викена
 Рагнар Рюккиль

Дети от Асхильд, дочери Хринга сына Дага из Хрингарики:
 Хринг Харальдссон
 Даг Харальдссон
 Гудрёд Скирья
 Ингигерд Харальдсдоттир

Дети от Торы Жердинки с Морстра:
 Хакон Добрый (ок. 920—961) — король Норвегии (934—961)

Дети от Снефрид, дочери Сваси Финна:
 Хальвдан Высоконогий
 Гудрёд Блеск
 Рёгнвальд Прямоногий, конунг Хадаланда
 Сигурд Хриси

Другие дети:
 Ингеборг Харальдсдоттир

Предки Харальда Прекрасноволосого согласно «королевским сагам» 

</center>

Средневековые источники 
О жизни Харальда Прекрасноволосого рассказывает ряд источников. Иногда они только упоминали, но другие рассказывали и описывали его жизнь более подробно. К этим источникам относятся:

Поэмы скальдов 
Известно несколько фрагментов стихотворений, встречаемых в других скандинавских произведениях. Их обычно относят к IX веку. В качестве наиболее главных называют (Большая норвежская энциклопедия: «Harald Hårfagre» раздел «Источники»):

 «Глимдрапа» — поэма написана Торбьерном Хорнклови в IX веке. В ней король Харальд сражался с врагами на суше, а затем выиграл морское сражение. Среди врагов короля упоминаются шотландцы и гауты. Автор поэмы верит, что Харальд одержит новые победы.
 «Харальдсквадет» — поэма IX века написана Торбьерном Хорнклови. Она рассказывает о битве. Поэма схематично рассказывает о Харальде сыне Хальфдана который носит прозвище Луфа (Lúfu) и битве при Хаврсфьорде.
 «Сендибитр» (Sendibítr) — поэма IX века написана девой-скальдом Йорунн. Рассказывает о конфликте между Харальдом и его сыном Хальфданом Чёрным.

Норвежские источники 
 Теодорих Монах «История о древних норвежских королях» 70-80-е годы XII века. О Харальде рассказывает глава I
 «Обзор саг о норвежских конунгах» (Agrip af Nóregskonungasögum) около 1190.
 История Норвегии (Historia Norvegiæ) начата около 1150 года и закончена около 1210 года. Содержит несколько упоминаний о Харальде и его временах.
 Королевская сага «Красивая кожа» (Fagrskinna) примерно 1220 года.

Исландские источники 
 «Nóregs konumgatal» конец XII века. Содержит имеет несколько строк о Харальде Прекрасноволосом.
 Снорри Стурлусон «Младшая Эдда» 1220-е Включает поэму IX века «Харальдсквадет»
 «Сага об Эгиле» около 1215 года. Её автором также называют Снорри Стурлусона. Посвящена Эгилю Скаллагримсону, но она подробно рассказывает и о Харальде Прекрасноволосом.
 «Круг Земной» около 1230. Возможно её автором также был Снорри Стурлусон.
В «Круге Земном» есть отдельная часть «Сага о Харальде Прекрасноволосом»
 Иные (например «Книга о заселении Исландии», «Сага о Греттире») его упоминают в связи с изгнанием Харальдом из Норвегии тех, кто затем заселит Исландию.

Достоверность 
Современные историки склонны сдвигать традиционную хронологию жизни и правления Харальда I на несколько десятилетий вперёд. Его царствование принято относить к периоду с 890 по 940 (или 945) годы. Сложности связаны с тем, что из прижизненных источников о Харальде упоминает только его придворный скальд Торбьерн Хорнклови. Континентальным авторам он и вовсе неизвестен. Подробные известия о Харальде были записаны скальдами века спустя и носят налёт легендарности. В частности, его стремление объединить страну увязывается в сагах с борьбой за сердце Гиды из Хордаланда. До объединения Норвегии он поклялся не расчёсывать волосы, за что был прозван Косматым (). После победы при Хаврсфьорде сменил эпитет на «Прекрасноволосый».

В массовой культуре 
 Харальд Прекрасноволосый — один из центральных персонажей детской исторической повести Юрия Вронского «Необычайные приключения Кукши из Домовичей».
 Фильм «И на камнях растут деревья» (1985 год; СССР, Норвегия) — режиссёры Станислав Ростоцкий и Кнут Андерсен, в роли Харальда снялся Джон Андерсен.
 Сериал «Викинги» (; — продюсер Майкл Херст (Ирландия, Канада, 2013—2018) — в роли конунга Вестфольда Харальда Хорфагера снялся Петер Францен.

В играх 
 Mount&Blade Warband DLC Viking Conquest — Правитель фракции Норвегия. Владелец поселения Тунсберг.
 Ancestors Legacy — Один из противников в англосаксонской компании.
 Assassin’s Creed Valhalla — Король Норвегии, союзник Эйвора.

Примечания

Литература 
 Gwyn Jones. A History of the Vikings. Oxford University Press, 2001. ISBN 0192801341. Pages 80-95.
 Снорри Стурлусон. «Круг Земной» Сага о Харальде Прекрасноволосом

Правители Европы IX века
Правители Европы X века
Монархи, отрёкшиеся от престола
Персоналии Норвегии IX века
Персоналии Норвегии X века